Слънчогледовото олио е растително масло, извлечено от семената на слънчоглед (Helianthus annuus).

Слънчогледовото масло е широко използвано в хранителната промишленост, за готвене, а също така се използва в козметиката като успокояващо средство.

Вижте също 
 Фъстъчено олио

Мазнини за готвене
Растителни масла